Зібров Андрій Юрійович — російський актор театру і кіно.
 Зібров Борис Григорович — повний кавалер ордена Трудової Слави, почесний громадянин Запоріжжя.
 Зібров Володимир Миколайович — український диригент, заслужений діяч мистецтв України.
 Зібров Іван Ничипорович — Герой Радянського Союзу.
 Зібров Павло Миколайович — український естрадний співак (баритон), композитор.
 Зібров Петро Васильович — повний кавалер ордена Слави.